Richard Howard peut désigner :
 Richard Howard (1929-2022), un poète, critique littéraire, essayiste et traducteur américain ;
 Richard Howard, 4e comte d'Effingham (1748-1816), un pair britannique et un membre de la Chambre des lords ;
 Richard Howard (1935-1967), un athlète américain, spécialiste du 400 mètres haies ;
 Richard Howard Kline (1926-2018), un directeur de la photographie américain.